Cet article présente les résultats détaillés  du double dames de l’édition 1973 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court et Virginia Wade battent Rosie Casals et Billie Jean King en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1973
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en août 1973
Tennis en septembre 1973